Салерно (, ) — итальянский топоним и фамилия.

Топоним 
 Салерно — город в Италии.
 Салерно — провинция в Италии.
 Салерно — лангобардское княжество в 849—1078 годах.

Фамилия 
 Салерно, Джованни — католический церковный деятель XII века.
 Салерно, Луиджи (1924—1992) — итальянский историк искусства и историограф.
 Салерно-Зонненберг, Надя (род. 1961) — американская скрипачка итальянского происхождения.
 Салерно, Сабрина (род. 1968) — итальянская фотомодель, актриса, телеведущая и певица, более известная как Сабрина.

См. также 
 «Механик Салерно» — рассказ Бориса Житкова о пожаре на пароходе.